

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Czosnowo – przysiółek wsi Sąpolno w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo
 Czosnowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Płoskinia

Zobacz też 
 Czosnów, Czosnówka